Dos revoluciones tuvieron lugar en 1905:

 la revolución rusa de 1905, una revuelta campesino-obrera producida como consecuencia inmediata de la represión del Domingo Sangriento, que condujo al establecimiento de los derechos civiles básicos para todo el pueblo ruso;
 el alzamiento radical de 1905 en Argentina, una sublevación cívico-militar liderada por Hipólito Yrigoyen contra el gobierno del Partido Autonomista Nacional.